

Onomastica
Urraca  – nome proprio di persona spagnolo femminile

Persone
 Urraca di Castiglia (1080-1126), regina di Galizia, inclusa la contea del Portogallo, dal 1107 al 1112 e regina di León e Castiglia dal 1109 al 1126 e regina consorte di Aragona e di Pamplona, durante il suo matrimonio con il re d'Aragona e Navarra, Alfonso I il Battagliero dal 1109 al 1114.
 Urraca di Zamora (1033-1101), detta anche Donna Urraca o Urraca di León, signora della piazza leonese di Zamora dal 1065 alla sua morte.
 Urraca Fernández di Castiglia (? – 1007), regina consorte di León dal 951 al 956 e poi dal 958 al 960, e regina consorte di Navarra e contessa consorte d'Aragona dal 970 al 994.
 Urraca Sánchez di Navarra (? – 956), regina consorte di León dal 932 al 951.